

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willh“ beginnt.

Willh 



Willha 
 Willhardt, Jakob (1890–1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdL
 Willhaus, Gustav (1910–1945), deutscher KZ-Kommandant

Willho 
 Willhöfft, Walter (1873–1936), deutscher Reichsgerichtsrat
 Willhöft, Joachim (1941–2015), deutscher Politiker (SPD), MdL Mecklenburg-Vorpommern